Blace est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Blace, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Blace, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Blace, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Blace, une localité de Croatie située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
en Serbie
Blace, une ville et une municipalité de Serbie situées dans le district de Toplica ;
Bllacë/Blace, un village du Kosovo situé dans la municipalité de Suva Reka, district de Prizren.